Les Jeux olympiques de 1940 peuvent désigner :
Jeux olympiques d'hiver de 1940, qui devaient avoir lieu à Sapporo, au Japon, ont été déplacés à Saint-Moritz, en Suisse, puis à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne, et ont été annulés à cause de la Seconde Guerre mondiale.
Jeux olympiques d'été de 1940, qui devaient avoir lieu à Tōkyō, au Japon, ont été déplacés à Helsinki, en Finlande, et ont été annulés à cause de la Seconde Guerre mondiale.